Un leader est une personne à la tête d'un mouvement ou d'un groupe.

Politique
Leader parlementaire
Leader de la Chambre des communes (Royaume-Uni)
Leader de l'opposition officielle (Royaume-Uni)
Leader fantôme de la Chambre des Communes (Royaume-Uni)
Leader de la Chambre des lords
Leader du gouvernement à la Chambre des communes (Canada)
Leader du gouvernement au Sénat (Canada)
Leader parlementaire de l'opposition officielle (Canada)
Leader de l'opposition au Sénat (Canada)
Leader parlementaire du gouvernement (Québec)
Leader parlementaire du gouvernement (Queensland)
Leader des affaires de l'opposition (Queensland)

Commerce
Leader Price (France)

Acronyme 
 LEADER est un acronyme désignant le programme européen de soutien au développement rural (Leader I, Leader II, Leader +).

Bande dessinée 
 Le Leader est un personnage des comics Marvel ;
 Le Leader est un personnage de la série Michel Vaillant.

Patronyme 
 Benjamin Williams Leader (1831-1923), peintre britannique,
 George Michael Leader (1918-2013) fut le  de Pennsylvanie.
 Imre Leader (né en 1963), mathématicien et joueur d'Othello britannique.

Autres 
 Leader est un ancien chalutier à voile (Brixham trawler) de 1892.
 La rivière Leader est un cours d'eau dans l’Île du Sud dans la Nouvelle-Zélande.
 The Leader, série télévisée d'animation chinoise inspirée de la vie de Karl Marx.